Села:
 Бугруватка — Кіровоградська область, Світловодський район
 Бугруватка — Харківська область, Вовчанський район